Берцы — многозначное понятие:
 Берцы — село в Мостисском районе Львовской области Украины.
 Берцы — наружные детали верха обуви, закрывающие тыльную поверхность стопы.
 Берцы — употребляемое в разговорной речи название высоких военных полусапог на шнурках.

См. также 
 Берец — венгерская фамилия
 Берце, Август — латышский революционер